Herrarnas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 15 till 21 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Resultat

Finaler
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1={{flagIOCathlete|Fernando González|CHI|2004|sommar}}
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=5
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=3
| RD2-score1-4=79
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3='''6
| RD2-score2-4=67
| RD2-score2-5=4
| 3rd-seed1= 
| 3rd-team1=

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2004